«Мороз и пламя» () — сборник рассказов и статей американского писателя-фантаста Роджера Желязны.
Впервые сборник был издан в США в 1989 году в твёрдом переплёте и включал следующие произведения:
 Предисловие «Нечто вроде экзорцизма»  (1989).
 «Вечная мерзлота» () (1986) — премия Хьюго 1987 года за лучшую короткую повесть.
 «Локи 7281» () (1984).
 «Песня чужого мира» () (1985). Другой перевод названия «Предсмертная песня».
 «Сам себя удивил» () (1984). Другой перевод названия «Удивлённый, странная штука».
 «Дневная кровь» () (1984).
 «Создание научно-фантастического романа» () (1984). Статья.
 «Ленты Титана» () (1986).
 «Манна небесная» () (1984).
 «Короли ночи» () (1986). Другой перевод названия «Ночные короли».
 «Конец поисков» () (1987). Другой перевод названия «Победитель».
 «24 вида горы Фудзи кисти Хокусая» () (1985) — премия Хьюго 1986 года за лучший рассказ.
 «Фэнтези и научная фантастика: взгляд писателя» () (1987). Статья.

Ссылки 
  (жанровая классификация, аннотация, издания, отзывы)
 http://www.roger-zelazny.com 

Произведения Роджера Желязны
Литературные сборники 1989 года